

Architettura
 Ghat Scindia – ghat che si trova lungo il fiume Gange a Varanasi

Persone
 Dinastia Scindia – dinastia indiana
 George Jivaji Rao Scindia di Gwalior – politico indiano, ultimo Maharaja regnante di Gwalior dal 1948 al 1956
 Jayajirao Scindia – politico indiano, Maharaja di Gwalior dal 1843 al 1886
 Jyotiraditya Rao Scindia – politico indiano, Maragià titolare di Gwalior dal 2001
 Madhav Rao Scindia – politico indiano, Maragià titolare di Gwalior dal 1961 al 2001
 Madho Rao Scindia di Gwalior – politico indiano, Maharaja di Gwalior dal 1886 al 1925
 Vijaya Raje Scindia – politica indiana